Новосёловское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

Крым
 Новосёловское сельское поселение — входит в Раздольненский район (согласно АТД Украины — Новосёловский поселковый совет).
 Новосёловское сельское поселение — входит в Симферопольский район (согласно АТД Украины — Новосёловский сельский совет).

Ростовская область
 Новосёловское сельское поселение — входит в Мартыновский район.

Томская область
 Новосёловское сельское поселение — входит в Колпашевский район.

См. также 
 Новосёловский сельсовет
 Новосёловский сельский совет